Ел Саладито има више значења:

 Ел Саладито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саладито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саладито (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Саладито (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саладито (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саладито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саладито, Виктор Алфонсо Гереро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику